Пустошный Александр Владимирович (род. 28 июня 1953 года, Ленинград) — советский и российский учёный в области машиностроения, член-корреспондент РАН (2003). Специалист в области корабельной гидродинамики и движителей

Биография 
Окончил с отличием Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Гидроаэродинамика» (1976).

Доктор технических наук. Главный научный сотрудник — консультант ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

Профессор кафедры гидроаэромеханики и морской акустики ГМТУ.

Награды 
Премия Правительства РФ (2002)

Примечания

Ссылки 

Персональная страница на сайте Российский судостроительный портал

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Кораблестроители СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского морского технического университета